Вымы́слув (Wymysłów) — наименования населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Вымыслув — село в Слупецком повяте Великопольского воеводства
 Вымыслув — село в Турекском повяте Великопольского воеводства
 Вымыслув — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства
 Вымыслув — деревня в гмине Житно Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Вымыслув — село в Здуньсковольском повяте Лодзинского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Кобеле-Вельке Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Масловице Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Пшедбуж Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Вымыслув — деревня в гмине Пшедбуж Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Вымыслув — деревня в Скерневецком повяте Лодзинского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Аннаполь Красницкого повята Люблинского воеводства
 Вымыслув — деревня в гмине Госцерадув Красницкого повята Люблинского воеводства
 Вымыслув — деревня в Любартувском повяте Люблинского воеводства
 Вымыслув — село в Опольском повяте Люблинского воеводства
 Вымыслув — село в Козеницком повяте Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — село в гмине Борковице Пшисухского повята Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — село в гмине Потворув Пшисухского повята Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — село в гмине Скарышев Радомского повята Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — село в гмине Волянув Радомского повята Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — село в Сохачевском повяте Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — село в Жирардовском повяте Мазовецкого воеводства
 Вымыслув — деревня в Краковском повяте Малопольского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Мехув Мехувского повята Малопольского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Слабошув Мехувского повята Малопольского воеводства
 Вымыслув — село в Олькушском повяте Малопольского воеводства
 Вымыслув — село в Бендзинском повяте Силезского воеводства
 Вымыслув — село в Ченстоховском повяте Силезского воеводства
 Вымыслув — село в Казимежском повяте Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село в Островецком повяте Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Дзялошице Пиньчувского повята Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Злота Пиньчувского повята Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Кийе Пиньчувского повята Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Полянец Сташувского повята Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село в гмине Шидлув Сташувского повята Свентокшиского воеводства
 Вымыслув — село во Влощовском повяте Свентокшиского воеводства

Другие топонимы 
 Вымыслув — район города Катовице
 Вымыслув — район города Тарнобжег